Amărăști se poate referi la:
 Localități din România:
 Amărăști, Dolj
 Amărăști, Vâlcea, reședința comunei cu același nume
 Amărăștii de Jos, Dolj, reședința comunei cu același nume
 Amărăștii de Sus, Dolj, reședința comunei cu același nume